Огневая подготовка — многозначное словосочетание:
 Огневая подготовка — раздел боевой подготовки, посвящённый обучению личного состава ведению огня из штатного вооружения.  
 Огневая подготовка атаки — боевые действия средств огневой поддержки, непосредственно предшествующие переходу войск в атаку.